Донуголь, угледобывающее государственное предприятие (центр — город Донецк, Украина). Добыча угля в 2001 году составляет 4 095,002 тысяч тонн. В объединение входят 6 шахт и шахтоуправлений:
 имени 60 лет Советской Украины,
 имени Абакумова,
 имени Калинина,
 имени Челюскинцев,
 «Октябрьский рудник»,
 шахтоуправление «Донбасс»

А также: автотранспортное предприятие № 1, «Донецкгрузтранс», «Донугледегазация», «Донуглесбытпоставка».

Ранее в объединение входила Шахта имени Гаевого.

Закрылась согласно программе закрытия неперспективных шахт в 1998 году: «Заперевальная № 1».

Ссылки 
 Гірничий енциклопедичний словник : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Донецьк : Східний видавничий дім, 2004. — Т. 3. — 752 с. — ISBN 966-7804-78-X.

Угледобывающие компании Донецкой области
Компании по алфавиту
Предприятия Донецка